Лига Европа 2009/10 е 39-ото издание на този турнир, който до сезон 2008/09 се е наричал Купа на УЕФА. Тази година испанският Атлетико Мадрид побеждава Фулъм от Англия на финала, който се провежда на стадиона на Хамбургер ШФ – ХШХ Нордбанк Арена в Хамбург (Германия) на 12 май 2010 г.

Първи квалификационен кръг 
Първите срещи се играят на 1 и 2 юли, реваншите са на 9 юли 2009 г.

Втори квалификационен кръг 
Жребият е изтеглен на 22 юли 2009, а мачовете се изиграват на 16 юли и 23 юли 2009.

Трети квалификационен кръг 
Първите срещи се играят на 30 юли, реваншите са на 6 август 2009 г.

Плейоф 
Първите срещи се играят на 18 и 19 август, реваншите са на 25 и 26 август 2009 г.

1 Срещата е прекратена при резултат 0:2 заради безредици по трибуните. На 25 август УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Слован Либерец.

Групова фаза

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група Н

Група I

Група J

Група К

Група L

Шестнайсетинафинал 
Жребият за шестнайсетина финалите се провежда на 18 декември 2009 г. в Нион (Швейцария). Освен първите 2 отбора от всяка от осемте групи се включват и отборите, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2009/10. Първите срещи се играят на 18 февруари, реваншите са на 25 февруари 2010 г.

Осминафинал 
Първите срещи се играят на 11 март, реваншите са на 18 март 2010 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се играят на 1 април, реваншите са на 8 април 2010 г.

Полуфинал 
Първите срещи се играят на 22 април, реваншите са на 29 април 2010 г.

Финал 
Финалът на Лига Европа за първото му издание се играе на ХШХ Нордбанк Арена в Хамбург, Германия на 12 май между отборите на испанския Атлетико Мадрид и английския Фулъм. Това е вторият финал, който се играе на стадиона на Хамбургер ШФ след този през 1982. Турнирът е спечелен от Атлетико след продължения и гол на Диего Форлан в 116 минута.

Вижте също 
 Шампионска лига 2009/10

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 2009/10

Лига Европа